UBC est un sigle pouvant désigner notamment :
 l'université baptiste du Congo, une université privée de la République démocratique du Congo
 l'université de la Colombie-Britannique, dont le raccourci anglais est UBC
 l'Union Banking Corporation, ancienne banque américaine, accusée d'être une organisation nazie
 le vraquier, navire cargo dont l'un des raccourcis anglais est Universal Bulk Carrier.
 Uniao Brasileira de Compositores, Société d'auteurs et compositeurs de Brésil
 Universal Boxing Council